From the Setting Sun…In Wacken – zapis koncertu Deep Purple podczas ich światowego tournée Now What?!, który odbył się 1 sierpnia 2013 w czasie festiwalu Wacken Open Air w Niemczech. Materiał został zarejestrowany przy użyciu 9 kamer HD.

Lista utworów

Box set 

CD 1

CD 2

DVD
 „Highway Star"
 „Into the Fire”
 „Hard Lovin' Man”
 „Vincent Price"
 „Strange Kind of Woman"
 „Contact Lost"
 Steve Morse's Solo / „The Well-Dressed Guitar"
 „Hell to Pay"
 „Lazy"
 „Above and Beyond"
 „No One Came"
 Don Airey's solo
 „Perfect Strangers"
 „Space Truckin'” / Ian Paice's solo
 „Smoke on the Water” (featuring Uli Jon Roth)
 „Green Onions” / „Hush"
 „Black Night"

LP 
Dysk 1

Dysk 2

Dysk 3

Blu ray 
 „Highway Star"
 „Into the Fire”
 „Hard Lovin' Man”
 „Vincent Price"
 „Strange Kind of Woman"
 „Contact Lost"
 „The Well-Dressed Guitar"
 „Hell to Pay"
 „Lazy"
 „Above and Beyond"
 „No One Came"
 Don Airey's solo
 „Perfect Strangers"
 „Space Truckin'"” / Ian Paice's solo
 „Smoke on the Water” (featuring Uli Jon Roth)
 „Green Onions” / „Hush"
 „Black Night"
 Bonus 18. Vincent Price (Official Video Clip)

Dysk zawiera wersje 3D i 2D.

Wykonawcy 
 Steve Morse – gitara
 Don Airey – instrumenty klawiszowe
 Ian Gillan – śpiew
 Roger Glover – gitara basowa
 Ian Paice – perkusja
 Uli Jon Roth (gościnnie, w utworze „Smoke on the Water”)

Przypisy 

Albumy koncertowe Deep Purple
Albumy muzyczne wydane w roku 2015